Kelet-Magyarország, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei napilap
Földrajz
 Tiszántúl
 Tiszántúl és Tisza-menti megyék
Alföld és Észak nagyrégió